IJC est un sigle qui peut désigner :
 Internationale des jeunes communistes, une organisation internationale de jeunesse affiliée à l’Internationale communiste ;
 International Joint Commission (en français, Commission mixte internationale), une organisation canado-américaine de gestion judicieuse de ces eaux limitrophes entre les deux pays.